Hauner ist der Familienname folgender Personen:

 August Hauner (1811–1884), deutscher praktischer Arzt und Kinderarzt
 Hans Hauner (* 1955), deutscher Ernährungsmediziner
 Josef Hauner (* 1951), bayerischer Politiker (CSU) und Landrat des oberbayerischen Landkreises Freising
 Norbert Hauner (1743–1827), deutscher Kirchenkomponist
 Norman Hauner (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Wolfgang Hauner (* 1961), deutscher Sportfunktionär

Siehe auch:
 Dr. von Haunersches Kinderspital in München